redukcja (chemia)
 redukcja (hydraulika)
 redukcja (matematyka)
 redukcja wyrazów podobnych
 redukcja (logika)
 redukcja (analiza składniowa)
 redukcja (teoria złożoności)
 redukcja misyjna